Megafroneta är ett släkte av spindlar. Megafroneta ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Megafroneta